Вендорф, Михаил Михайлович:
 Вендорф, Михаил Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5729; 1 декабря 1838.
 Вендорф, Михаил Михайлович — генерал-майор, командир 97-го Лифляндского полка.